Щен из созвездия Гончих Псов (повесть)
 Щен из созвездия Гончих Псов (фильм)